Мисс мира 1963 () — 13-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 7 ноября 1963 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания. 40 участниц боролись за титул. Победила Кэрол Кроуфорд, представлявшая Ямайку.

Результаты

Участницы

Вернувшиеся и дебютировавшие страны 
 Чили, Колумбия, Либерия, Малайзия, Мексика и Нигерия первый раз участвовали в конкурсе.
 Тунис последний раз участвовал в 1958 году.
 Перу последний раз участвовал в 1959 году.
 Боливия, Шри-Ланка, Суринам и Турция последний раз участвовали в 1961 году.

Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 1963:  — Ирен Годен
 1963:  — Айно Корва (1-я вице-мисс)
 1963:  — Элсе Онстенк

Мисс интернешнл
 1963:  — Энкарнасьон Салабардо
 1963:  — Катрин Паулюс (специальная награда — «Мисс Дружба»)
 1963:  — Элейн Мисколл (полуфиналистка)
 1963:  Соединённое Королевство — Диана Уэстбери (1-я вице-мисс; выступала на конкурсе как представительница Англии)
 1964:  Канада — Джейн Кмита

Мисс Европа
 1963:  — Ирен Годен
 1963:  — Айно Корва (2-я вице-мисс)
 1963:  — Марья-Лийса Стольберг (4-я вице-мисс)
 1963:  — Грете Квиберг (3-я вице-мисс)
 1964:  — Джоан Пауэр

См. также 
 Мисс Вселенная 1963
 Мисс интернешнл 1963

Примечания

Ссылки 
 
 

1963
События 7 ноября
Ноябрь 1963 года
1963 год в Лондоне